Conan de Bretagne peut se référer à l'un des ducs de Bretagne suivants :
 Conan Meriadec, roi légendaire de Bretagne ;
 Conan I de Bretagne dit le Tort († 992), comte de Rennes (970) et duc de Bretagne (990-992) ;
 Conan II de Bretagne (1030-1066), duc de Bretagne à partir de 1040 ;
 Conan III de Bretagne dit le Gros (1095-1148), duc de Bretagne à partir 1112 ;
 Conan IV de Bretagne dit le Petit (v. 1138-1171), duc de Bretagne (1156-1166) ;
Homonymie dynastique